ebuild (plik) – plik wykorzystywany przez System zarządzania pakietami Portage
 ebuild (program) – niskopoziomowy inferfejs systemu zarządzania pakietami Portage